Заржицкий () — польская фамилия; имеет женскую форму Заржицкая. Известные носители:

 Заржицкий, Александр (1834—1895) — польский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Заржицкий, Григорий Григорьевич (1894—1937) — советский партийный и государственный деятель, первый председатель Ярославского облисполкома.
 Заржицкий, Иосиф Николаевич — Георгиевский кавалер (№ 4492; 18 декабря 1830)
 Заржицкий, Николай Викторович (род. 1979) — казахстанский хоккеист, нападающий ХК «Астана» и сборной Казахстана.

Заржицкая 
 Заржицкая, Анна Яковлевна (1907—1994) — известная в 20-30-е годы российская актриса, позднее снимавшаяся во «вторых» ролях и эпизодах.